Алексє́єва/Алєксє́єва () — поширене староруське прізвище. Чоловіча форма — Алексєєв. Утворене від імені  — Олексій.

Відомі носії 

 Алексєєва Галина Сергіївна (1950—2005) — радянська спортсменка (веслування на байдарках);
 Алексєєва Єлизавета Георгіївна (1901—1972) — російська радянська актриса, народна артистка СРСР.
 Алексєєва Інна Володимирівна — кандидат хімічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).
 Алексєєва Людмила Михайлівна (нар. 20 липня 1927, Євпаторія, Кримська АРСР, РРФСР — 2018) — російський громадський діяч, учасниця правозахисного руху в СРСР і пострадянській Росії, одна із засновників (у 1976 році) Московської Гельсінкської групи (МГГ), з 1996 року — голова МГГ.
 Алексєєва Оксана Ігорівна (нар. 1966) — радянська дівчинка-актриса, відома роллю Майї Свєтлової у фільмі «Пригоди Електроніка» (1979).
 Алексєєва Олена Семенівна (нар. 1926) — український вчений-агроном. Доктор сільсько-господарських наук (1971). Професор (1973). Заслужений діяч науки і техніки України (1992).
 Алексєєва Тетяна Іванівна (1928—2007) — російський антрополог, академік РАН, доктор історичних наук, професор, заслужений науковий співробітник МДУ.
 Алексєєва-Юневич Марія Павлівна (до одруження — Юневич; по чоловіку — Алексєєва; 1848—1922) — радянська (українська) оперна та камерна співачка (сопрано), педагог, солістка Київської опери, Великого театру (Москва).